

Astronomia 
 Cratere Hugo – cratere sulla superficie di Mercurio intitolato a Victor Hugo
 2106 Hugo – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Hugo Cabret (Hugo) – film del 2011 diretto da Martin Scorsese

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Hugo – capoluogo della Contea di Lincoln, Colorado
 Hugo – città della Contea di Washington, Minnesota
 Hugo – capoluogo della Contea di Choctaw, Oklahoma

Onomastica 
 Hugo – variante del nome proprio di persona italiano Ugo

Personaggi 
 Hugo – personaggio dei romanzi di Lemony Snicket
 Hugo – personaggio della serie Street Fighter
 Hugo – personaggio del manga Alita l'angelo della battaglia
 Hugo – personaggio della serie animata Titeuf

Persone 
 Hugo – conte di Piacenza
 Hugo (1981) – cantautore statunitense
 Hugo Miguel Fernandes Vieira, noto come Hugo (1976) – calciatore portoghese
 Abel Hugo (1798-1855) – scrittore e critico letterario francese
 Eugène Hugo (1800-1837) – poeta francese
 Joseph Léopold Sigisbert Hugo (1773-1828) – generale napoleonico e scrittore francese
 Victor Hugo (1802-1885) – scrittore e poeta francese
 João André Kuya Ndulo, detto Hugo – calciatore angolano

Videogiochi 
 Hugo – serie di videogiochi

Altro 
 HUGO – sigla di Human Genome Organization
 Hugo Boss – marca di abbigliamento
 Premio Hugo – premio letterario per fantascienza e fantasy dedicato a Hugo Gernsback
 Hugo – cocktail a base di sciroppo di sambuco e prosecco

Altri progetti